Тауро има више значења:

 Тауро
 Тауро (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тауро (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тауро, Ла Ретама (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику